Pigneto – quartiere di Roma
Pigneto – stazione della metropolitana di Roma
Pigneto – frazione di Prignano sulla Secchia